Морозово — деревня в Красногородском районе Псковской области России. Входит в состав Красногородской волости.

Деревня расположена в центральной части района на берегу реки Синяя, в 2 км к юго-востоку от районного центра, посёлка Красногородск. В 16 км восточнее от неё находится вторая одноимённая деревня.

Население 
Численность население деревни по оценке на конец 2000 года составляла 7 жителей, на 2010 год — 4 жителя.

Примечания 

Населённые пункты Красногородского района